Toponímia:
 Marne, departament de la regió de Xampanya-Ardenes
 Alt Marne, departament de la regió de Xampanya-Ardenes
 Sena i Marne, departament de la regió de l'Illa de França
 Val-de-Marne, departament de la regió de l'Illa de França
 La Marne, comuna francesa del departament de Loira Atlàntic
 La Marne (Doubs), antiga comuna francesa de Doubs integrada a Montferrand-le-Château
 De Marne, comuna neerlandesa de la província de Groningen
 Marne (Alemanya), municipi alemany de Slesvig-Holstein
 Marne (Iowa), vila de l'estat d'Iowa (EUA)
 Marne (Itàlia), frazione de l'estat d'Iowa (EUA)
 Marne (Michigan), vila de l'estat de Michigan, (EUA) 
 Riu Marne, riu francès afluent del Sena
 Riu Marne (Austràlia Meridional), riu australià afluent del Murray
 Esdeveniments: Batalles del Marne, enfrontaments bèl·lics de la Primera Guerra Mundial